Neuberg (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Neuberg im Burgenland, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Podhradí (okres Cheb) (Duits: Neuberg), een gemeente in de Tsjechische regio Karlsbad